Black Belt ( für Schwarzer Gürtel) bezeichnet:
 Black Belt (Region) ist die Bezeichnung einer Region in Nordamerika
 Träger eines schwarzen Gürtels in vielen asiatischen Kampfkünsten, siehe Dan (Kampfsport)
 Projektmanager im Qualitätsmanagement, siehe Six Sigma Black Belt
 Black Belt (1992), ein US-amerikanischer Film von 1992 (Regie: Charles Philip Moore und Rick Jacobson)
 Black Belt (2007), einen japanischen Film aus dem Jahr 2007 von Shunichi Nagasaki
 Black Belt Magazine, amerikanisches Magazin